Ао () — китайская фамилия.

Известные носители 
 Ао Таосунь (敖陶孫, 1154～1227) — поэт, уроженец Фучжоу.
 Ао Юсян (敖幼祥, 1957 г. р.) — тайваньский мангака.

См. также 
 Сто фамилий

Литература